Canning est un nom propre.

Lieux 

 Canning, paroisse et district du Nouveau-Brunswick
 Canning, village de Nouvelle-Écosse
 Canning, rivière qui traverse l'Alaska

Personnes 

 Charles Canning (1812-1862), homme politique britannique ;
 Elizabeth Canning (1734-1773), servante anglaise au centre d'un célèbre débat criminel au  ;
 George Canning (1770-1827), homme d'État britannique ;
 Lisa Canning (1966- ), actrice américaine ;
 Maurice Canning Wilks (1910-1984), peintre paysagiste irlandais ;
 Sara Canning (1987- ), actrice canadienne ;
 Stratford Canning (1786-1880), diplomate britannique ;
 Victor Canning (1911-1986), écrivain britannique de roman policier, d'espionnage et touristiques

Voir aussi